Линклейтер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1985) — испанский регбист, полуфиналист чемпионата Испании в составе клуба «Гечо Артеа» (2012).
 Линклейтер, Вернон — канадский боксёр, бронзовый медалист Игр Содружества в весе от 91 кг (1990).
  (1876—1961) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1922—1935).
  (род. 1976) — канадский художник, чьи работы входят в частности в собрание Музея современного искусства Сан-Франциско.
  (род. 1982) — канадский баскетболист, участник Кубка мира по баскетболу 3×3 (2018).
 Линклейтер, Ричард (род. 1960) — американский кинорежиссёр.
  (род. 1979) — новозеландский регбист, обладатель Кубка Новой Зеландии в составе клуба «Уаикато» (2006).
 Линклейтер, Хэмиш (род. 1976) — американский актёр.
 Линклейтер, Элиот — канадский игрок в сквош, серебряный медалист Канадских игр в составе сборной провинции Альберта (2007)
  (род. 1949) — британский политолог, член Британской академии (с 2005).
 Линклейтер, Эрик (1899—1974) — шотландский писатель, поэт и очеркист.